Acino  bezeichnet 

 eine Holding, siehe Acino Holding
 ein Münzgewicht, siehe Acino (Einheit)